Бетехтин — русская фамилия. Известные носители:
 
 Бетехтин, Вадим Ефимович (1923—1993) — Герой Социалистического Труда.
 Бетехтин, Никита Николаевич (род. 1988) — российский театральный режиссёр.
 Бетехтин, Орест Георгиевич (1928—2020) — русский советский художник.